Ваверн може бити:

 Ваверн (Ајфел), општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат у округу Ајфелкрајс Битбург-Прим.
 Ваверн (Сар), општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат у округу Трир-Сарбург.